Николай Иванович Воронин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1923 году в хуторе Ново-Грушевка Вольно-Донского сельского совета. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, курсант Астраханской военной авиатехшколы, боец, наводчик отдельной роты ПТР 59-й механизированной бригады 4-го механизированного корпуса в составе Сталинградского, Южного, Степного, 1-го Украинского, 3-го Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, участник советско-японской войны в составе 3-го гвардейского Сталинградского корпуса. С 1947 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1947—1985 гг. — слушатель Ростовской трёхгодичной школы руководящих кадров, председатель ордена Трудового Красного Знамени колхоза «Борец за коммунизм» Морозовского района Ростовской области.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 6-го, 10-го и 11-го созывов. Делегат XXIII и XXVI съездов КПСС.

Умер в Ново-Грушевке в 1989 году.

Источники 
 Воронин Н. И. Быть на земле хозяином. — Ростов-на-Дону., 1984. — 103 с.
 Дорогой солдата (участие жителя станицы Вольно-Донской Воронина Николая Ивановича в Великой Отечественной войне) // В кн. «Проба пера» Общественные науки": материалы III школьной международной заочной научно-исследовательской конференции. (20 декабря 2012 г.) — Новосибирск: Изд. «СибАК», 2012. — С. 98-109.
 УПК и Дорога памяти

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС